Неготин:

Не́готин
 Неготин — город в Сербии.
 Неготин — город в Республике Македония.
 Неготин — озеро в Польше.

Персоналии
 Неготин, Яков Кузьмич (1864−1919) — русский физиолог, учёный-ветеринар.

См. также 
 Неготино